Сэнтя́ ( сэнтя) или сенча (в неточной транслитерации) — сорт зелёного чая, производимый в Японии. Название происходит от выражения .

История 
До середины XVIII века японцы или перемалывали чайные листья в маття, или же высушивали их на сковороде по китайской методике (сегодня подобный чай называют камаиритя). Изобретение обработки чая паром вместо обжаривания изменило его вкус, и новый чай вскоре стал популярным. Большую роль в распространении нового напитка сыграл бывший монах Байсао (1675—1763), который занялся торговлей чаем в возрасте около 60 лет. В 1742 году он побывал на плантации Нагатани Соэна недалеко от Удзи. За 4 года до этого Нагатани после 15 лет экспериментов усовершенствовал метод обработки чая паром, применявшийся ранее для производства маття. Байсао был поражён его вкусом и ароматом, и стал всячески его рекламировать. После его смерти популяризацию сэнтя продолжили  и Уэда Акинари.

К началу XIX века вокруг употребления сэнтя тоже сложился определённый ритуал (сэнтядо), хоть и в меньшей степени формализованный, чем чайная церемония с маття. В 1970 году на Всемирной выставке в Осаке состоялась публичная демонстрация церемонии сэнтядо, что ознаменовало официальное признание его в качестве традиционного японского искусства.

Японские производители чая занялись селекцией высококачественных сортов чая в XIX веке, а в начале XX века государство приветствовало эксперименты по гибридизации имеющихся сортов. В начале 1950-х годов селекционер Сугияма Хикосабуро из Сидзуоки зарегистрировал культивар  (селекцией которого он занимался с 1908 года), составляющий в 2010-х годах около 80 % выращиваемого в Японии сэнтя. Этот культивар неприхотлив и хорошо подходит для механического сбора, так как молодые листья растут прямо вверх.

На начало XXI века спрос на сэнтя в Японии превышает предложение, поэтому туда импортируется и низкокачественный китайский сэнтя, который также смешивают с японским.

Производство 

Сэнтя собирается на протяжении всего лета. Особенно ценится вид синтя (, «новый чай», сбор апреля, первого месяца сезона) за мягкость и особый вкус. Чай, который обычно собирается в мае-июне, называют . Чай, собранный в следующем месяце (конец июня), называют . Третий сбор (начиная с середины августа) называют  (по японским числительным 1, 2, 3). Поздние сборы более терпкие, имеют более грубый вкус и менее ярко выраженный аромат.

После того как чайный лист собран, он доставляется на фабрику, где обрабатывается паром для того чтобы избежать окисления, скручивается в цилиндрическую форму, что придает ему вид хвои, сушится сухим воздухом.

Центрами производства сэнтя являются префектуры Сидзуока, Кагосима, Миэ, Нара, Киото, Сага, Фукуока, Миядзаки, Аити.

Употребление 
Сэнтя является самым популярным сортом чая в Японии (71 % производимого в стране объёма зелёных чаёв на 2006 год).

В зависимости от сорта, он заваривается водой с температурой от 50°С до 80°С, обычно около 80°С.

Примечания

Литература 
 

Японский чай
Зелёный чай